Midnight Sun, engelsk for midnatssol, kan hentyde til flere emner:

 Midnight Sun (band)
 Midnight Sun (bog)
 Midnight Sun (MUD)